Стефан Атанасов може да се отнася за:
 Стефан Атанасов (р. 1974), български футболист
 Стефан Атанасов (? – 1913), български революционер от ВМОРО
 Стефан Атанасов (1914 – 2006), български партизанин, генерал-майор
 Стефан Атанасов, български журналист